(né le ) est un joueur professionnel japonais de hockey sur glace qui évolue en position d'allier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1991-1992 || Vallentuna BK || Division 2
|| 27 || 26 || 13 || 39 || 8 || 9 || 1 || 6 || 7 || 10 
|-
| 1992-1993 || Vallentuna BK || Division 1
|| 15 || 8 || 7 || 15 || 4 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Kokudo Keikaku Ice Hockey Club || JIHL
|| 25 || 5 || 11 || 16 || 6 || || || || ||
|-
| 1994-1995 || Kokudo Keikaku Ice Hockey Club || JIHL
|| 28 || 15 || 15 || 30 || 29 || || || || ||
|-
| 1995-1996 || Kokudo Keikaku Ice Hockey Club || JIHL
|| 30 || 7 || 19 || 26 || 24 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Kokudo Keikaku Ice Hockey Club|| JIHL
|| 29 || 9 || 17 || 26 || 20 || || || || ||
|-
| 1997-1998 || Kokudo Keikaku Ice Hockey Club|| JIHL
|| 40 || 15 || 19 || 34 || 40 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Kokudo Keikaku Ice Hockey Club|| JIHL
|| 16 || 3 || 4 || 7 || 12 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Kokudo Keikaku Ice Hockey Club|| JIHL
|| 26 || 6 || 9 || 15 || - || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Kokudo Keikaku Ice Hockey Club|| JIHL
|| 40 || 14 || 14 || 28 || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Kokudo Keikaku Ice Hockey Club|| JIHL
|| 30 || 9 || 13 || 22 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Kokudo Keikaku Ice Hockey Club|| JIHL
|| 29 || 6 || 9 || 15 || - || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Nippon Paper Cranes  || JIHL
|| 20 || 8 || 13 || 21 || - || || || || ||
|-
| 2003-2004 || Nippon Paper Cranes  || Asia League
|| 8 || 2 || 2 || 4 || 4 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Nippon Paper Cranes  || Asia League
|| 38 || 4 || 14 || 18 || 35 || 8 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2005-2006 || Nordic Vikings ||Asia League
|| 5 || 2 || 2 || 4 || 2 || || || || || 
|-

Références 

Naissance en mars 1971
Joueur international japonais de hockey sur glace
Joueur des Nippon Paper Cranes
Naissance à Stockholm
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace